2014 Голяма награда на Бразилия е 42-рото за Голямата награда на Бразилия и осемнадесети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 9 ноември 2014 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия